

Aziende 
 Veo Televisión  – rete televisiva spagnola

Codici 
 veo – codice ISO 639-3 della lingua ventureña

Persone 
 Carlo Veo  – sceneggiatore e regista italiano

Altri progetti